El Torneig de Sydney 2010, també anomenat Medibank International Sydney 2010, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany a les sèries 250 en categoria masculina i als Premiers Tournaments en categoria femenina. Se celebra a l'NSW Tennis Centre de Sydney, Austràlia, entre el 10 i el 16 de gener del 2010.

Quadre individual masculí

Quadre individual femení

Quadre doble masculí

Quadre doble femení

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí
 Quadre individual femení
 Quadre doble masculí
 Quadre doble femení

2010
ATP World Tour 2010
WTA Tour 2010